Salvatore Furnari ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Furnari (Mediziner) (1808–1866), italienischer Mediziner 
 Salvatore Furnari (Schauspieler), italienischer Schauspieler